Netter ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Leopold Netter (1864–1922), deutscher Industrieller und Mäzen
 Charles Netter (1826–1882), französischer Zionist
 Claude Netter (1924–2007), französischer Fechter
 Cornelius Netter (1883–1954), deutscher Maschinenbauingenieur
 David Netter (* 1984), US-amerikanischer Schauspieler
 Frank Netter (1906–1991), US-amerikanischer Chirurg, Anatom und medizinischer Illustrator
 Gil Netter, US-amerikanischer Filmproduzent
 Hans Netter (1899–1977), deutscher physiologischer Chemiker
 Karl Joachim Netter (1929–2022), deutscher Arzt, Pharmakologe und Toxikologe
 Maria Netter (1917–1982), schweizerische Kunstkritikerin und Kunstpublizistin
 Mildrette Netter (* 1948), US-amerikanische Leichtathletin
 Nathan Netter (1866–1959), Oberrabbiner und Landtagsabgeordneter
 Wolf Netter (1783–1859), deutscher Kaufmann

Siehe auch:
 Wolf Netter & Jacobi